Pushback oder Push-Back steht für:
 Pushback (2017), kanadischer Dokumentarfilm von Matthew Hayes
 Pushback (Flugzeug), Zurückschieben eines Flugzeuges
 Pushback (Grenze), Zurückdrängen von Einwanderern an einer territorialen Grenze